Циа́н (дициа́н, цианогéн, устар. синерод), ()2 — динитрил щавелевой кислоты, бесцветный чрезвычайно токсичный и огнеопасный газ с резким неприятным запахом; температура плавления  = −27,8 °C; температура кипения  = −21,15 °C; ограниченно растворим в воде, лучше — в спирте, диэтиловом эфире, уксусной кислоте.

Химические свойства 
При длительном нагревании (400 °C) превращается в аморфный полимер — парациан (CN): ( = 2000—3000), который при 800 °C полностью деполимеризуется. Для циана характерны т. н. псевдогалогенные свойства: подобно галогенам (хлор, бром) он взаимодействует с водными растворами щелочей:
 

Горит на воздухе пламенем светло-фиолетового цвета. При сгорании в чистом кислороде температура пламени может превышать 4500 °C.

Получение 
 Получают в промышленности каталитическим окислением синильной кислоты:

 кислородом в присутствии серебряного катализатора:
 
 хлором на активированном угле:
 
 диоксидом азота:
 
 В лаборатории получают окислением цианидов двухвалентной медью Cu (II) в водных растворах:

 
 Реакция протекает аналогично взаимодействию двухвалентного катиона меди с иодид-ионом до образования I2 + CuI
 Взаимодействие простых веществ. Реакция протекает под действием электрического разряда:

 Дегидратацией амида щавелевой кислоты (CONH2)2

 Образуется при пиролизе азотсодержащих органических соединений и поэтому в малых количествах содержится в коксовом и доменном газах.

Нахождение в природе 
Циан спектроскопически обнаружен в кометах, в том числе на межзвёздной комете 2I/Borisov, а также в атмосфере Титана.

Применение 
Используется в органическом синтезе (получение оксамида) и сваривании металлов.

В 1824 году немецкий химик Фридрих Вёлер получил из дициана и воды щавелевую кислоту.

Биологическое действие и безопасность 
 Дициан чрезвычайно ядовит, однако по токсичности уступает синильной кислоте (фактор от 2 до 10) и её солям, которые называются цианидами. Граница восприятия человеком характерного запаха «миндаля» лежит значительно выше, чем у синильной кислоты, тем не менее циан является очень опасным газом. Вначале происходит резорбирование циана организмом и последующий распад С-С связи. Механизм его токсического действия похож на механизм действия синильной кислоты: блокада трёхвалентного железа в системе клеточного дыхания (Цитохром с-оксидазы) и, как следствие, «удушье» на клеточном уровне.
 Горюч, легко воспламеним, образует с воздухом взрывные смеси.

Примечания

Литература 
 Brotherton Т. К., Lynn J. W., The synthesis and chemistry of cyanogen, «Chemical reviews», 1959, v. 59, ? 5, p. 841
 Arnold F. Holleman, Nils Wiberg: Lehrbuch der Anorganischen Chemie. 102. Auflage, de Gruyter, Berlin 2007, ISBN 978-3-11-017770-1.
 

Нитрилы
Цианиды
Псевдогалогены